Schützinger ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Schützinger (1857–1920), deutscher Jurist, Kommunalpolitiker und Heimatforscher
 Johann Friedrich Schützinger (1709–1783), deutscher Diakon und Liederdichter
 Josef Schützinger (1859–1914), deutscher Verleger
 Jürgen Schützinger (* 1953), deutscher Politiker (NPD)